Сысоево — деревня в Дедовичском районе Псковской области России. Входит в состав Пожеревицкой волости Дедовичского района.

Расположена на юго-западе района, в 33 км к юго-западу от райцентра посёлка Дедовичи и в 6 км к востоку от деревни Навережье.

Население 
Численность населения деревни по оценке на 2000 год составляла 19 жителей.

История 
До 1 января 2011 года деревня была в составе ныне упразднённой Навережской волости Дедовичского района.

Ссылки 
 Сайт Дедовичского района. Вязьевская волость

Примечания 

Населённые пункты Дедовичского района